

Tytuły dzieł 
 Morituri – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1872
 Morituri – niemiecki film z 1948
 Morituri – amerykański film z 1965

Zobacz też 
 Morituri te Docento
 Ave Caesar morituri te salutant